Bianchini är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amadeus Bianchini (1860–1930), svensk journalist och författare
 Antonio Bianchini (1803–1884), italiensk målare, litteraturteoretiker och konstteoretiker
 Artur Bianchini (1869–1955), svensk konstnär
 
 Francesco Bianchini (1662–1729), italiensk filosof, astronom och arkeolog
 Giovanni Bianchini (1410–omkring 1449), italiensk astronom
 Lisa Bianchini (1867–1943), svensk konstnärinna

Se även 
 Bianchini (månkrater), uppkallad efter Francesco Bianchini 

Italienska efternamn